Micallef può riferirsi a:

Arcivescovi 
Paolo Micallef

Calciatori 
Charles Micallef (1943-2011)
Charles Micallef (1960)
Frankie Micallef
John Micallef
Leli Micallef

Cantanti 
Walter Micallef

Politici 
Ian Micallef